Das Damendoppel der Australian Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Mirjana Lučić. Das Finale gewannen Martina Hingis und Anna Kurnikowa gegen Lindsay Davenport und Natallja Swerawa in zwei Sätzen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1999